Huancayo (provincie), een provincie in Peru.
Huancayo (stad), de hoofdstad van de provincie Huancayo.